

Sciences humaines et sociales

Archéologie 
 La méthode Levallois est une méthode de débitage de la pierre employée au cours de la Préhistoire, surtout au Paléolithique moyen où elle est communément associée au Moustérien.

Culture et société

Sports 
 Le Levallois Sporting Club est un club sportif omnisports basé à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine, France), fondé en 1983.
 Le Levallois Metropolitans (anciennement Paris-Levallois) est un club français de basket-ball basé à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine, France).

Anthroponyme

Patronyme 

 Éric Levallois (1963-), un cavalier français ;
 Jean Levallois (1944-), un journaliste et homme politique français ;
 Joseph Levallois (1760-1840), un homme politique français ;
 Jules Levallois (1799-1877), un géologue français, fils du précédent ;
 Jules Levallois (1829-1903), un littérateur français ;
 Michel Levallois (1934-2018), un haut fonctionnaire et orientaliste français ;
 Nicolas Levallois (1816-1879), le cofondateur de la ville de Levallois-Perret ;
 Stéphane Levallois (1970-), un dessinateur français de bandes dessinées.

Surnom 
 Levallois est le nom de guerre de Robert Rossi (1913-1944), un résistant français.

Toponyme 

 Levallois-Perret, une commune française des Hauts-de-Seine, dont le nom d'usage est Levallois.